Шебров-Катержина () — деревня и муниципалитет в Чехии, в районе Бланско Южно-Моравского края. 

Муниципалитет занимает площадь 10, 29  км2, его население составляет 687 человек (по состоянию на 28 августа 2006 года).

Расположена примерно в 5 километрах к юго-западу от Бланско, в 15 км к северу от Брно и в 179 км к юго-востоку от Праги.

История 
Впервые упоминается как село Шебров в 1378 году. Название происходит от личного имени Шебор (Šebor или Šeber), поэтому первоначальная форма была Шебров. В 1960 году соседние деревни Шебров и Катержина были объединены в деревню Шебров-Катержина.

Население

Примечания 

Населённые пункты Южноморавского края